

Andorra
Vila (Andorra)

Argentinië
Vila (Santa Fe)

Brazilië
 Vila Alta (PR)
 Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
 Vila Boa (GO)
 Vila Flores (RS)
 Vila Flor (RN)
 Vila Lângaro (RS)
 Vila Maria (RS)
 Vila Nova do Piauí (PI)
 Vila Nova dos Martírios (MA)
 Vila Nova do Sul (RS)
 Vila Pavão (ES)
 Vila Propício (GO)
 Vila Rica (MT)
 Vila Valério (ES)
 Vila Velha (ES)
 Vila (Belém)

Portugal
 Vila (Portugal), een status die in Portugal wordt gegeven aan middelgrote plaatsen
 Vila (Melgaço), een plaats in de gemeente Melgaço

Overige
 Vila (geslacht), een geslacht van vlinders

Zie ook 
 Villa (doorverwijspagina)